«Народные мстители» — российский-белорусский фильм в жанре социальной драмы, полнометражный режиссёрский дебют Александра Мелеховца. В главных ролях Дмитрий Давидович, Артем Курень, Александр Мелеховец, Илья Ясинский.

Премьера фильма состоялась 2 марта 2019 года.
В основе фильма лежит рассказ Василя Быкова «Народные мстители».

Сюжет 
Экранизация одноимённого рассказа Василя Быкова.

Белорусская ССР, 1958 год. Неожиданно в деревню в гости к своему другу приезжает бывший сотрудник «органов» Усов. Его здесь все хорошо помнят по пыткам и убийствам перед войной. Все думали, что он погиб, но нет, живёт и видно неплохо — моложавый, в хорошем костюме, с медалями.

Четверо сельчан собираются, чтобы обсудить новость за бутылкой. Вспоминают старые обиды, убитых родственников. И решают отомстить. А месть за такое может быть только одна — смерть.

В ролях 
 Дмитрий Давидович
 Артём Курень
 Александр Мелеховец
 Илья Ясинский

Ссылки 
 Страница режиссёра на Кинопоиске
 
Интервью режиссёра Александра Мелеховца